Saint-Maurice (Baix Rin), municipi francès a la regió d'Alsàcia, departament del Baix Rin.
 Saint-Maurice (Valais), municipi suís del cantó del Valais cap del districte homònim.
 Saint-Maurice (Val-de-Marne), municipi francès al departament de la Val-de-Marne, regió de l'Illa de França.
 Saint-Maurice-de-Cazevieille, municipi francès al departament del Gard, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Maurice-de-Ventalon, municipi del departament francès de la Losera, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Maurice-la-Souterraine, municipi de la regió del Llemosí al departament de la Cruesa.
 Saint-Maurice-Navacelles, municipi francès al departament de l'Erau i regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Maurice-près-Crocq, comuna de França a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, districte d'Aubusson.
 Bourg-Saint-Maurice, municipi de la regió de Roine-Alps departament de la Savoia.
 Districte de Saint-Maurice, districte del cantó suís del Valais.